Суперкубок Фарерських островів з футболу 2013 — 7-й розіграш турніру. Матч відбувся 3 березня 2013 року між чемпіоном Фарерських островів ЕБ/Стреймур та володарем кубка Фарерських островів Вікінгур.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt
 Матч на faroesoccer.com 

2013
Фарерські острови